Der Dreiband-Weltcup 1998/6 war das fünfte UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 13. bis zum 17. August 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier auf südamerikanischen Boden.

Geschichte 
Nach sieben Siegen der beiden überragenden Teilnehmer des Weltcups, Dick Jaspers und Torbjörn Blomdahl, gab es mit Frédéric Caudron wieder einmal einen anderen Sieger. Caudron siegte im Finale gegen den überraschend starken US-Amerikaner Carlos Hallon mit 3:0 Sätzen. Platz Drei belegten Raimond Burgman und Semih Saygıner. Die Turnierleistungen waren nicht überragend. Trotzdem war das Weltcup-Turnier sehr gut besucht. Der Turnierraum, in dem 1200 Besucher Platz hatten, war an allen Tagen ausverkauft. Auf dem Schwarzmarkt wurden die heiß begehrten Karten mit dem sechs- bis siebenfachen Eintrittsgeld gehandelt. Billard muss in der Beliebtheit in Kolumbien nur dem Fußball, Radsport und Stierkampf den Vortritt lassen. Das kolumbianische Fernsehen übertrug das Turnier an allen Tagen sehr ausführlich.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 14 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 16 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 16 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Marco Zanetti
  Christian Rudolph
  Raimond Burgman
  Semih Saygıner
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Raymond Ceulemans
  Henk Habraken
  Ben Velthuis
  Francis Forton
  Eddy Leppens
  Tahir Alp

aus der Qualifikation:
 14 Teilnehmer

Wildcards:
 2 Teilnehmer

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1998 06
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Kolumbien
Sportveranstaltung in Bogotá